Název 2. liga v letech 2000/01 se může vztahovat na více soutěží:
 2. fotbalová liga 2000/01
 2. národní hokejová liga 2000/2001